Михаил Романович Воронов (30 ноября 1918 — 20 марта 2022) — советский военный деятель, полковник.

Биография 
Родился 30 ноября 1918 года на хуторе Поруба (ныне Брянская область). Член ВКП(б) с 1942 года.

В 1939—1970 годах:
 30-я стрелковая дивизия, участник Великой Отечественной войны,
 заместитель командира батальона района ПВО,
 505-й зенитно-артиллерийский полк (город Свердловск),
 и. о. командира дивизиона ПВО, руководитель операции по уничтожению американского самолёта-шпиона Локхид-У-2 в 1960 году,
 начальник штаба 4-й отдельной армии ПВО.

Делегат XXII съезда КПСС.

1 мая 1960 года под Свердловском зенитно-ракетный дивизион под его командованием сбил самолёт-шпион U-2 американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.

Скончался 20 марта 2022 года в Туапсе.

Примечания

Ссылки 
 Воронов

Родившиеся в Брянской области
Члены КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Столетние долгожители России